Бока де Леонес, Сан Фернандо има више значења:

 Бока де Леонес, Сан Фернандо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бока де Леонес, Сан Фернандо (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику